Премьера четвертого сезона драматического сериала «Скандал» состоялась 25 сентября 2014 года на американском телеканале ABC; заключительная серия сезона вышла в эфир 14 мая 2015 года. Сезон состоял из 22 эпизодов. Шонда Раймс продолжила быть шоураннером сериала; производством сезона занималось ABC Studios совместно с ShondaLand Production Company и The Mark Gordon Company. Четвертый сезон сериала стал выходить в эфир по четвергам в 21.00; время показа сдвинулось на час раньше, по сравнению с предыдущими сезонами, чтобы освободить место для трансляции нового драматического сериала производства студии Шонды Раймс под названием «Как избежать наказания за убийство».

В четвертом сезоне в центре сюжета, по-прежнему, остается работа сотрудников антикризисной фирмы «Оливия Поуп и партнеры» и деятельность обитателей Белого дома. Основной актерский состав четвертого сезона сериала «Скандал» включает в себя девять персонажей; все исполнители этих ролей снимались в предыдущем сезоне, а шесть актеров остаются в основном касте сериала с первого сезона. Также стало известно, что актер Коламбус Шорт, исполнявший одну из основных ролей в сериале, покинул шоу. 7 мая 2015 года сериал был продлён на пятый сезон.

Сюжет 
Оливия Поуп вместе с Джейком Баллардом возвращается в Вашингтон, чтобы организовать похороны Гаррисона Райта и обнаруживает, что Эбби теперь работает пресс-секретарем Белого дома, Гек устроился в сервисный центр электроники, а Куинн единственная, кто посещает офис. Оливия утверждает, что вернулась только для организации похорон, но прежняя жизнь не хочет отпускать ее — дочь президента необходимо вытащить из щекотливой ситуации, клиенты обращаются за помощью, а старые противники не потеряли бдительности.

Фиц и Мелли тяжело переживают потерю сына, каждый по-своему. Мелли — в глубокой депрессии, она прекращает всякую светскую жизнь и лелеет свое горе. Фиц уходит с головой в работу. Роуэн чувствует в Джейке соперника и, чтобы устранить его, находит способ подставить Балларда, представив его убийцей сына в глазах президента Гранта. Однако вскоре Оливия находит способ доказать невиновность Джейка и посадить в тюрьму настоящего убийцу — охранника президента и сотрудника тайной секретной организации В613 Тома Ларкина.

Сайрус встречает нового спутника по имени Майкл, однако, вскоре выясняется, что его подослали к главе аппарата Белого дома, чтобы следить за Бином. Майкл регулярно передает секретную информацию сенатору от республиканской партии Элизабет Норт. К ней же ведут ниточки другого дела, в ходе расследования которого команда Оливии выясняет, что за самой Поуп ведется тщательная слежка.

Мелли постепенно выходит из депрессии, возвращается в строй и даже возобновляет сексуальную связь со своим давним поклонником — действующим вице-президентом Эндрю Николсом. После встречи с женой бывшего президента США Купера, она понимает, что сама в будущем хочет занять пост главы государства, ищет и находит поддержку в развитии своей политической карьеры у Фица. Он помогает жене, подсказывает ей необычные политические ходы.

Вице-президент Николс и сенатор Элизабет Норт плетут интриги против Сайруса Бина, используя скандал вокруг развязного поведения Майкла. Сайрус готов подать в отставку, однако Оливия находит решение конфликта в пышной свадьбе. В Белом доме происходит тайный переворот. Заговорщики во главе с Эндрю Николсом организуют похищение Оливии Поуп, заставляя ее поверить, что она содержится где-то на Ближнем Востоке. Президента шантажируют, угрожая убить Оливию, если он не развяжет войну с одним из африканских государств. Фиц готов на все ради любимой женщины. В это время ей почти удается сбежать из плена. Чтобы изменить расклад сил, она уговаривает похитителей выставить ее на аукцион на черном рынке через сеть Даркнет — ведь обладая ею, любой диктатор может влиять на решения президента США. Однако Сайрус Бин считает, что Оливия представляет угрозу для вопросов национальной безопасности и договаривается с ЦРУ и другими спецслужбами о плане по ее устранению.

Команда Оливии в попытках спасти начальницу из плена использует самые грязные методы, не останавливаясь ни перед чем, даже перед пыткой сенатора Элизабет Норт. В конце концов Эбби помогает подруге, связавшись с бывшим коллегой Стивеном Финчем, который сейчас работает на русских олигархов и помогает вытащить Оливию из лап похитителей.

После освобождения Оливия страдает от посттравматического расстройства, отказывается от общения и с Джейком, и с Фицем, и с головой погружается в работу. Ее новым принципом становится справедливость — в любом новом деле она, используя все свои возможности, пытается добиться справедливости. Она помогает добиться приговора полицейскому, застрелившему черного подростка. Способствует победе на выборах в сенат принципиальной матери-одиночки Сьюзен Росс, помогает военнослужащей ВМС США засудить адмирала флота за изнасилование. Но главная цель Оливии — рассекретить В613 и засадить за решетку своего отца. Роуэн недоволен этим обстоятельством и активно препятствует дочери, совершая еще больше убийств и преступлений. Попытка проведения слушаний по делу В613 заканчивается убийством всех присяжных. Роуэн шантажирует Гека, Сайруса и Мелли, подсылает к Оливии нового спецагента В613 Рассела, который едва не убивает Джейка и выведывает тайные планы Оливии и ее команды.

Мелли прилагает все усилия, чтобы победить на выборах губернатора штата Вирджиния — ее первой ступени на пути к Белому дому. Однако участие Мелли и ближайшего окружения в делах Роуэна, пусть и под угрозой шантажа, вызывает страшный гнев Фица. Он выгоняет жену из дома, а Сайруса отправляет в отставку, его место занимает Элизабет Норт.

Оливия находит способ упрятать почти неуязвимого отца за решетку, использовав его вторую личность сотрудника Смитсоновского музея, который превысил полномочия и допустил растрату бюджета. Джейк покидает Оливию, несмотря на то, что любит ее — ведь его миссия по охране закончена, а сердце любимой женщины принадлежит другому. Оливия возвращается к Фицу.

Актёры и персонажи

Основной состав 

 Керри Вашингтон — Оливия Поуп
 Скотт Фоли — Джейкоб «Джейк» Баллард
 Дэрби Стэнчфилд — пресс-секретарь Белого дома Эбигейл «Эбби» Уилан
 Кэти Лоус — Куинн Перкинс
 Гильермо Диас — Диего «Гек» Муньос
 Джефф Перри — глава аппарата Белого дома Сайрус Бин
 Джошуа Малина — генеральный прокурор США Дэвид Роузен
 Беллами Янг — первая леди Мелоди «Мелли» Грант
 Тони Голдуин — президент США Фицджеральд «Фиц» Томас Грант III

Второстепенный состав 
 Порша де Росси — Элизабет Норт
 Джо Мортон — Роуэн «Илай» Поуп
 Мэттью Дель Негро — Майкл Амбрузо
 Джордж Ньюберн — Чарли
 Джон Тенни — вице-президент Эндрю Николс
 Брайан Лэтчер — Том Ларсен
 Артемис Пебдани — вице-президент Сьюзан Росс
 Брайан Уайт — Франклин Рассел
 Эрика Шаффер — телевизионный корреспондент
 Пол Адельштейн — Лео Берген
 Джесика Николь — Ким Муньос
 Ханди Александер — Майа Льюис / Мари Уоллес
 Джейсон Батлер Харнер — Иан Вудс / Иан МакЛеод
 Чэд Донелла — Гас
 Кейт Бертон — Салли Лэнгстон
 Шармила Девар — Лорен Уэллман
 Корнелиус Смит-младший — Маркус Уолкер
 Маккензи Астин — Ноа Бейкер

Приглашенные звёзды 
 Келен Коулман — Кейт Уорнер
 Джессика Так — сенатор Стефани Вон
 Мэри Маккормак — Лиза Эллиотт
 Джош Рэндалл — Джеймс Эллиотт
 Соня Уолгер — Кэтрин Уинслоу
 Мэри Маусер — Карен Грант
 Кэрол Локателл — бывшая первая леди Битси Купер
 Брайан Бенбен — Леонард Фрэнсис Карнеан
 Майкл Трукко — сенатор Чарльз «Чип» Патни
 Марла Гиббс — Роуз
 Генри Иан Кьюсик — Стивен Финч
 Кортни Б. Вэнс — Кларенс Паркер
 Джимми Киммел в роли самого себя
 Лина Данэм — Сьюзанн Томас
 Эмили Бергл — Джанет Бин
 Дэн Букатински — Джеймс Новак
 Лорен Боулс — Хармони
 Гленн Моршауэр — адмирал Джон Хоули
 Дэн Берд — Верджил Планкетт

Производство 
8 мая 2014 года ABC продлил сериал на четвёртый сезон. В конце апреля было объявлено, что Коламбус Шорт не вернется в четвёртый сезон по личным причинам, а в своем интервью Шонда Раймс заявила, что его персонаж будет убит. Также Раймс заявила, что сезон будет иметь значительное присутствие на центральном плане персонажа Дэрби Стэнчфилд. Также она отметила, что сезон будет фокусироваться на основных персонажах, в противоположность третьего сезона. Временной интервал трансляции тем временем был перенесен с 10 вечера четверга на час раньше, чтобы освободить место для новой драмы производства Раймс «Как избежать наказания за убийство».

23 июля 2014 года было объявлено, что Порша де Росси была приглашена на секретную роль в четверном сезоне. 18 августа Соня Уолгер присоединилась к шоу в ещё одной засекреченной роли, а несколько дней спустя и Мэттью Дель Негро в аналогичном статусе. Лорен Боулс в марте 2015 года получила роль сестры Мелли.

Эпизоды

Примечания 

Скандал (телесериал)
Телесезоны США 2014 года
Телесезоны США 2015 года